Malmsjö ist 

 der Familienname folgender Personen:

 Jan Malmsjö (* 1932), schwedischer Schauspieler und Sänger
 Johan Malmsjö (1851–1929), schwedischer Opernsänger
 Jonas Malmsjö (* 1971), schwedischer Schauspieler

 ein Ortsteil der Stadt Vårsta in Schweden, Malmsjö (Vårsta), gelegen am Malmsjön